Csehország
 Dětřichov, település a Libereci járásban
 Dětřichov, település a Svitavyi járásban
 Dětřichov nad Bystřicí, település a Bruntáli járásban
 Dětřichov u Moravské Třebové, település a Svitavy járásban
 Dětřichov, Jeseník településrésze a Jeseníki járásban
 Dětřichov, Uničov településrésze az Olomouci járásban